Miasta w USA:
 Preble – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
Gminy w USA:
 Preble (ang. Preble Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Adams
 Preble (ang. Preble Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Preble (ang. Preble Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Preble (ang. Preble County) – w stanie Ohio